El término HCG puede referirse:

 al Grupo Compacto de Hickson, o
 a la Gonadotropina coriónica humana.

Siglas